Bieg na 60 metrów kobiet – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w hali O2 Arena w Pradze. Tytułu z poprzednich mistrzostw nie broniła Ukrainka Marija Riemień.

Rekordy

Najlepsze wyniki w Europie 
Tabela przedstawia 10 najlepszych rezultatów na Starym Kontynencie tuż przed rozpoczęciem mistrzostw.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje 
Rozegrano 5 biegów eliminacyjnych, do których przystąpiło 38 sprinterek. Awans do półfinału dawało zajęcie jednego z pierwszych czterech miejsc w swoim biegu (Q). Skład półfinałów uzupełniły cztery biegaczki z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Półfinały 
Rozegrano 3 biegi półfinałowe, w których wystartowały 24 sprinterki. Awans do finału dawało zajęcie jednego z pierwszych dwóch miejsc w swoim biegu (Q). Skład półfinałów uzupełniły dwie zawodniczki z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Finał

Bibliografia

Przypisy 

Bieg na 60 m mężczyzn